Бурдей:
 Бурдей — жилище молдавских ремесленников и крестьян в XVII—XIX веках.
 Бурдей — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Бурдей — село в Кицманском районе Черновицкой области Украины Давыдович
 Бурдей, Григорий Давыдович (1919—1999) — советский и российский историк, профессор Саратовского университета.